El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MoST) fue un ministerio del gobierno de Corea del Sur que coordinó las actividades de ciencia y tecnología en el país. En 2008, se combinó con otro ministerio y pasó a llamarse Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Sin embargo, bajo el gobierno de Park Geun-hye (2013-2017) se relanzó el ministerio con el nombre de Ministerio de Ciencia, TIC y Planificación Futura.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial (versión en inglés)

Corea del Sur
Ministerios de Corea del Sur
Ciencia y tecnología de Corea del Sur